Aleksandr D'jačenko – ex ciclista su strada kazako
 Aleksandr D'jačenko – canoista russo
 Aleksej D'jačenko – schermidore russo
 Dmitrij D'jačenko – regista russo
 Ekaterina D'jačenko – schermitrice russa
 Nikolaj D'jačenko – cestista sovietico
 Rodion D'jačenko – calciatore russo